Открытый чемпионат Ванкувера 2010 в женском парном разряде проводился в десятый раз. В основной сетке было 16 пар, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё две прошли через квалификацию.

Пара Чжан Кайчжэнь / Хайди Эль Табах - победительницы турнира.

Сеянные 

 Шэрон Фичмен /  Машона Вашингтон (Первый раунд)
 Лилия Остерло /  Анна Татишвили (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Линдсей Ли-Уотерс /  Меган Мултон-Леви ''(Первый раунд)
 Кристина Фузано /  Кортни Нагль ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2010